Austin da Luz (San Diego, 9 de outubro de 1987) é um futebolista estadunidense que joga atualmente pelo DC United..

Futebolistas dos Estados Unidos
Futebolistas do New York Red Bulls
Futebolistas do D.C. United
Naturais de San Diego